Marmeleira peut désigner :
au Portugal :
Marmeleira, paroisse civile de la municipalité de Mortágua, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Marmeleira, paroisse civile de la municipalité de Rio Maior, située dans le district de Santarém et la région de l'Alentejo.